Абрико́сова ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України та Росії.

Абрикосова вулиця — вулиця в Запоріжжі
 Абрикосова вулиця — вулиця в Києві в Оболонському районі
 Абрикосова вулиця — вулиця в Києві в Подільському районі
 Абрикосова вулиця — вулиця в Миколаєві
 Абрикосова вулиця — вулиця в Одесі
 Абрикосова вулиця — вулиця в Севастополі
 Абрикосова вулиця — вулиця в Ужгороді
 Абрикосова вулиця — вулиця в Генічеську

Абрикосова вулиця — вулиця в Барнаулі
 Абрикосова вулиця — вулиця в Владивостоці
 Абрикосова вулиця — вулиця в Краснодарі
 Абрикосова вулиця — вулиця в Липецьку
 Абрикосова вулиця — вулиця в Сочі

Вулиці